Deze kerken zijn gewijd aan Sint-Firminus; een heilige uit de derde eeuw.

 Sint-Firminuskerk (Dötlingen), Dötlingen, Duitsland
 Sint-Firminuskerk (Moerbeke), Moerbeke, Frans-Vlaanderen, Frankrijk
 Sint-Firminuskerk (Richelle), Richelle, België
 Sint-Firminuskerk (Rochehaut), Rochehaut, België
 Sint-Firminuskerk (Saint-Firmin-lès-Crotoy), Saint-Firmin-lès-Crotoy, Frankrijk